Futbolnyj klub Jakutija Jakutsk (rusky: Футбольный клуб «Якутия» Якутск) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Jakutsk v republice Sacha. Založen byl v roce 1991, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Tujmaada s kapacitou 12 800 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1991 – FK Dynamo Jakutsk (Futbolnyj klub Dynamo Jakutsk)
 1997 – FK Montažnik Jakutsk (Futbolnyj klub Montažnik Jakutsk)
 2004 – FK Jakutsk (Futbolnyj klub Jakutsk)
 2008 – FK Fakel-ŠBSM Jakutsk (Futbolnyj klub Fakel-ŠBSM Jakutsk)
 2010 – FK ŠBSM Jakutsk (Futbolnyj klub ŠBSM Jakutsk)
 2011 – FK Jakutija Jakutsk (Futbolnyj klub Jakutija Jakutsk)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv z 5. dubna 2016 

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1991
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016